Ordet sigte har flere betydninger:

Et sigte (skydevåben) er en mekanisme, som bruges til at sigte med.
En sigte (si) bruges til at sortere ting efter størrelse.
En sigtelse er en anklage, og man sigter den, som anklagen rettes mod.